ZKG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kegaska (Québec), (Canada)